"Follow Me" - singel Amandy Lear, 1978
 "Follow Me" - singel Muse, 2012
 Śledź mnie! (Follow Me) – film, 1972